

Павлиці — село, громада округу Трнава, Трнавський край.

Павлиці — село, громада округу Зноймо, Південноморавський край.